Andrzej Lasota (zm. 1554) – podkomorzy lubelski
 Andrzej Lasota (zm. 1592) – łowczy lubelski
 Andrzej Lasota (1932–2006) – polski matematyk